Дзамамі (Окінава)
Острів Дзамамі